Бертенкур:

 Бертенкур — коммуна во Франции, регион Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале, округ Аррас, кантон Бертенкур.
 Бертенкур — кантон во Франции, находится в регионе Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале.